Miejscowości w Polsce
 Zaspa-Młyniec – dzielnica Gdańska
 Młyniec – wieś w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Młyniec – osada leśna w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Bobrowice
 Młyniec – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w Lelkowo
 Młyniec Pierwszy – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Lubicz
 Młyniec Drugi – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Lubicz

Miejscowości na Ukrainie
 Młyniec – wieś w rejonie kozowskim